Il termine specialità può essere riferito a:

 Specialità o speciality chemical – una particolare classe commerciale di prodotti chimici
 Specialità – specialità all'interno di un'Arma delle forze armate

Scout 
 Specialità – strumento dello scautismo per i ragazzi del reparto
 Specialità – strumento dello scautismo per i lupetti

Pagine correlate 
 Specializzazione